Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

237e régiment d'infanterie
237e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires